Abère, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Abère-près-Corbères, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Corbère-Abères.

Homonymie de toponyme